Замбалов — фамилия.
Известные носители:

 Замбалов, Сергей Жалсанович (1964—2020) — советский, российский борец вольного стиля.